
Termin -{MRI}- ima više značenja.

 Magnetna rezonantna tomografija, radiološka metoda
 -{ISO}- 639-3 kod za Maorski jezik